Il singolare femminile del torneo di tennis Spring Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Margarita Gasparjan, che ha battuto in finale Ljudmyla Kičenok (ritiratasi sul punteggio di 6–0).

Teste di serie  

 Ekaterina Ivanova (secondo turno)
 Ekaterina Byčkova (semifinali)
 Irina Chromačëva (secondo turno)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)

 Dar'ja Gavrilova (quarti di finale)
 Kateryna Kozlova (quarti di finale)
 Ljudmyla Kičenok (finale)
 Polina Pekhova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Spring Cup 2012